Buslijn 395 (Amsterdam-Zaandam)
Buslijn 395 (Zierikzee-Rotterdam)